

Перебор — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Перебор — присілок, Нікольський район, Вологодська область